Појам Кленовец може значити:

 Кленовец (Кичево), насељено место у општини Кичево, Северна Македонија;

или

 Кленовец Хумски, насељено место у општини Хум на Сутли, Хрватска.